«Ста́ре Беля́ны» () (A21) — 19-я станция Варшавского метрополитена.

Открыта 25 октября 2008 года в составе участка «Слодовец» — «Млоцины». Строительство велось по тендеру с июня 2006 по июнь 2008.

Описание 
Станция расположена вдоль улицы Каспровича, на её пересечении с Аллеей Единения.

Конструкция станции — колонная двухпролётная мелкого заложения, с боковыми платформами и рядом колонн между путями. Оформлена в серо-золотой гамме: на серых стенах золотые выступы в виде колонн.

Северо-западный вестибюль расположен на улице Платница, юго-восточный — на улице Аллея Единения. В нём работает лифт, рядом с которым прямо на платформе находится валидатор.

Рядом со станцией проходит несколько автобусных маршрутов. Все остановки находятся у восточного вестибюля.

Примечания 

Станции Варшавского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2008 году